Mozume ist der Familienname folgender Personen:

 Mozume Takakazu (1879–1985), japanischer Schriftsteller
 Mozume Takami (1847–1928), japanischer Literaturwissenschaftler und Autor